Индонезия принимала участие в Летних Олимпийских играх 1992 года в Барселоне (Испания) в девятый раз за свою историю, и завоевала одну бронзовую, две серебряные и две золотые медаль. Сборную страны представляли 42 спортсмена, из которых 15 женщин.

Золото 
 Бадминтон, женщины — Susi Susanti.
 Бадминтон, мужчины — Alan Budikusuma.

Серебро 
 Бадминтон, мужчины — Ardy Bernardus Wiranata.
 Бадминтон, мужчины — Eddy Hartono и Rudy Gunawan.

Бронза 
 Бадминтон, мужчины — Hermawan Susanto.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com

Страны на летних Олимпийских играх 1992 года